Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden bei den Wimbledon Championships 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 21. bis 24. Juni 2022 stattfand. Ausgespielt wurden 16 Startplätze.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel (Qualifikation)
2022